Reus kan syfta på:

 Reus – en kommun och stad i Spanien

Personer
 Kai Reus (född 1985), nederländsk cyklist
 Marco Reus (född 1989), tysk fotbollsspelare
 Timo Reus (född 1974), tysk fotbollsmålvakt

Se även
 Reuss